6001–6500. • 6501–7000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája